Nikolaj Andrianov (1952-2011) – ginnasta sovietico
Vasilij Ivanovič Andrianov (1920-1999) – generale sovietico
Vasilij Michajlovič Andrianov (1902-1978) – politico sovietico